Кремлёвская набережная — название ряда географических объектов:
* Кремлёвская набережная — набережная Москвы-реки вдоль Московского Кремля
 Кремлёвская набережная — набережная в Казани

См. также